Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 11:

 11 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny (1944-1945)
 11 Batalion Medyczny im. gen. bryg. prof. Mariana Garlickiego (1997-2007)